Termin MAP ima više značenja.

 Metionilna aminopeptidaza, enzim
 Mitogenom-aktivirane proteinske kinaze, enzim